Мирослава „Мира” Бобић (Београд, 5. фебруар 1928 — Београд, 8. март 2002) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1962. || Саша || Милетова мајка (као Бобић Мира)
|-
| 1964. || Издајник || /
|-
| 1965. || Горки део реке || Циганка
|-
| 1966. || Госпођа министарка ТВ филм || Дара, Ћерка (као Мира Бобић)
|-
| 1967. || Волите се људи ТВ серија || /
|-
| 1967. || Смоки ТВ серија || /
|-
| 1967. || Парничари ТВ серија || /
|-
| 1968. || Вукадин  ТВ серија || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Сирома’ сам ал’ сам бесан || Радмила (као Мира Бобић)
|-
| 1970. || Бурдуш || /
|-
| 1970. || Љубав на сеоски начин ТВ серија || Секретарица директора
|-
| 1972. || Трагови црне девојке || /
|-
| 1976. || Јовча ТВ филм || /
|-
| 1977. || Пас који је волео возове || Стражарка
|-
| 1979. || Срећна породица || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1984. || Камионџије 2 ТВ серија || Мошина комшиница
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Умрли 2002.
Српске глумице
Југословенски глумци
Глумци из Београда